Алтын — река на полуострове Камчатка. Протекает по территории Усть-Камчатского района Камчатского края России.

Длина реки — 61 км, площадь водосборного бассейна — 606 км². Берёт истоки со снежников северной части горы Заметная массива Кумроч. Впадает в Берингово море.

Гидроним произошёл от ительменского слова Алтен-кыг, однако его точное значение не установлено.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку(км от устья: ← левый приток | → правый приток | — объект на реке):

 8 км: ← Ягодная
 17 км: → Медведица
 24 км: → Камаринская
 29 км: ← Левый Алтын
 32 км: → Правый Алтын
 36 км: ← Кумроч

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Код объекта в государственном водном реестре — 19060000312120000012189.

Примечания 

Реки, впадающие в Берингово море (Евразия)
Реки Усть-Камчатского района